Ein Reflektometer ist ein Gerät zur zerstörungsfreien Messung von Reflexionen und Lauflängen.

Reflektometer verwenden unterschiedliche Wellen und finden in verschiedenen Bereichen in Wissenschaft und Industrie Anwendung:

 Elektrische Wellen:
 Zeitbereichsreflektometrie: Verfahren zur Erfassung von Kabellängen, Quetschungen, Kabelbrüchen, Kurzschlüssen oder anderen Störungen in Kabeln. 
 Feuchtemessung mit Zeitbereichsreflektometrie zur Bestimmung der Bodenfeuchte in Geologie und Landwirtschaft.
 Licht:
 Reflektometrische Dünnschichtmessung
 Optische Zeitbereichsreflektometrie: Weiterentwicklung des TDR zu höheren Wellenlängen im optischen Bereich, vor allem im Einsatz bei der Messung von Glasfasernetzen in der Netzwerktechnik und in der Telekommunikation.
 Ellipsometrie
 Zur Glanzbeurteilung an ebenen Anstrich- und Kunststoff-Oberflächen (siehe Glanzmessgerät)
 Röntgenstrahlung:
 Röntgenreflektometrie
 Neutronen:
 Neutronenreflektometrie.

Siehe auch 
 Kleinwinkelstreuung unter streifendem Einfall

Elektrotechnisches Messgerät
Radar